Glabellula är ett släkte av tvåvingar. Enligt Catalogue of Life ingår Glabellula i familjen svävflugor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Mythicomyiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svävflugor
Glabellula